Příjmení Maass či Maaß nosí více významných osobností:

 Anny Maass (1909–1998) – česká právnička, feministka a advokátka židovského původu
 Johann Gebhard Maass (1776–1823) – německý filozof, psycholog a vysokoškolský profesor
 Peter Maass (* 1960) – americký novinář